Kolari (gemeente); gemeente in Finland;
Kolari (plaats); grootste plaats binnen die gemeente;
Kolari (Zweden); plaats in Zweden.

Kolarinsaari; Fins eiland ter hoogte van het Zweedse dorp.